Рональд Ласаро Гарсия Хустиниано (; родился 17 декабря 1980 года, Санта-Крус-де-ла-Сьерра, Боливия) — боливийский футболист, полузащитник. Выступал в сборной Боливии.

Клубная карьера 
Гарсия - выпускник известной в Боливии футбольной академии «Тауичи Агилера», которая также воспитала много известных боливийских футболистов, таких как Хайме Морено, Эрвин Санчес и Марко Этччерврия.

В 1998 году Рональд начал карьеру в клубе «Боливар». В 2001 году он перешёл в португальскую «Алверку». В Португалии Гарсия отыграл три сезона, после чего вернулся в «Боливар». Он помог родной команде дойти до полуфинала Кубка Либератадорес.

В 2005 году Рональд во второй раз решил попробовать свои силы в Европе и подписал соглашение с греческим «Арисом». Сумма трансфера составила 100 тыс. евро. Первый сезон в новой команде ушёл на борьбу с травмами и затянувшуюся адаптацию. На второй год Гарсия завоевал место в основе и помог клубу выйти в Суперлигу. В элите Рональд опять выпадает из основы из-за травм и долгого последующего восстановления. Летом 2008 года он продлил контракт с «Арисом» ещё на 5 лет. На протяжении следующих двух сезонов Гарсия дважды помог команды выйти в финал Кубка Греции. Летом 2010 года на правах аренды он перешёл в кипрский «Анортосис». 29 августа в матче против «Алки» Рональд дебютировал в чемпионате Кипра.

Первую половину 2011 года Гарсия также провёл в аренде в родном «Боливаре» и впервые выиграл чемпионат Боливии. Рональд до является единственным легионером за всю историю «Ариса», который выступал за команду на протяжении 7 лет.

Летом 2012 года Гарсия вернулся на родину, где подписал контракт с «Ориенте Петролеро». 20 сентября в матче против «Сан-Хосе Оруро» он дебютировал за новый клуб. 13 января 2013 года в поединке против «Стронгест» Рональд забил свой первый гол за «Ориенте Петролеро».

Международная карьера 
В 2001 году Гарсия был включён в заявку сборной Боливии на участие в Кубке Америки в Колумбии. 14 июля в матче против сборной Уругвая он дебютировал за национальную команду, также на турнире Рональд сыграл в поединке против сборной Гондураса.

В 2007 году он во второй раз выступил на Кубке Америки. На турнире Гарсия принял участие в матчах против сборных Венесуэлы и Уругвая.

18 июня 2011 года в отборочном матче чемпионата мира 2010 против сборной Парагвая Рональд забил свой первый гол за сборную. В том же году Гарсия в третий раз принял участие в Кубке Америки. На турнире он сыграл в поединках против команд Коста-Рики и Колумбии.

Голы за сборную Боливии

Достижения 
 «Боливар»
  Чемпионат Боливии по футболу — 2011

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Bolivia record international footballers 

Футболисты Боливии
Игроки сборной Боливии по футболу
Игроки ФК «Арис» Салоники
Игроки ФК «Алверка»
Игроки ФК «Боливар»
Игроки ФК «Анортосис»
Игроки ФК «Ориенте Петролеро»